Toponímia:
 Heath (Massachusetts), població a l'estat de Massachusetts (Estats Units) 
 Heath (Alabama), població a l'estat d'Alabama (Estats Units)
 Heath (Texas)
 Biografies:
 Heath o Hiroshi Morie, músic, compositor, baixista i cantant japonès
 Heath Ledger (Perth, 1979 – Nova York, 2008), actor australià guanyador d'un Oscar pòstum 
 Edward Heath (Broadstairs, 1916 - Salisbury, 2005), polític britànic que arribà a ser Primer Ministre (1970 -1974)
 Len Heath, pilot de motociclisme anglès
 Dunbar Isidore Heath (), reverend a Cambridge